Ианнини:
 Ианнини, Гуальберто Марио — аргентинский астроном.
 (4652) Ианнини — астероид из группы главного пояса, назван в честь аргентинского астронома Гуальберто Марио Ианнини.